Па́вел Оле́гович Солома́тин (4 апреля 1993, Тольятти, Самарская область, Россия) — российский футболист, нападающий.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник тольяттинской «Лады». С 2008 по 2010 год находился в системе московского «Спартака». 10 декабря 2010 года контракт с Соломатиным был расторгнут. Сезон 2011/12 провёл в «Карелии», выступавшей во Втором дивизионе. За команду дебютировал 18 апреля 2011 года в матче против «Петротреста», всего провёл 36 матчей и забил 8 голов. В 2012 году стал игроком московского «Динамо». Его дебют состоялся 16 марта 2013 года в матче с «Кубанью» (1:1). 5 мая забил свой дебютный гол в гостевом матче против клуба «Крылья Советов».

В сборной 
Выступал за юношеские сборные России различных возрастов.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Карелия»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Акрон»
Игроки ФК «Ессентуки»
Игроки ФК «Туапсе»